

Geografia
 East – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nello stato della Virginia Occidentale

Musica
 East – album del 1980 dei Cold Chisel
 East! – album del 1968 di Pat Martino

Persone
 Alfred East – pittore, incisore e scrittore inglese
 Dave East – rapper e attore statunitense
 Fleur East – cantante e conduttrice radiofonica britannica
 Guy East – ciclista statunitense
 Jeff East – attore statunitense
 John Porter East – senatore statunitense
 Michael East – organista e compositore inglese
 Morris East – ex pugile filippino
 Nathan East – bassista statunitense

Acronimi
 European Association for Solar Telescopes – ente europeo riguardante un telescopio solare
 Experimental Advanced Superconducting Tokamak – esperimento sui reattori Tokamak semiconduttori

Altro
 East – denominazione inglese per est, uno dei punti cardinali